Командный чемпионат Чехии по шахматам 2014/2015

Личные результаты

1. ŠK Novoborský

Rapid Pardubice

Výstaviště Lysá nad Labem

Таблица 
 КО — командные очки (за победу начислялось 3 очка)
 Последние две команды спустились из первой лиги

Ссылки 
 tht Extraliga   2014/2015 (Online databáze ŠSČR)

Командный чемпионат Чехии по шахматам
2014 год в шахматах
2015 год в шахматах